The Valley steht für:

 The Valley (Anguilla), Stadt auf Anguilla
 The Valley (Stadion), Stadion von Charlton Athletic in London, England
 The Valley, lokaler Name von Valley Church (Antigua), Ort auf Antigua
 The Valley, lokaler Name des San Fernando Valley, Tal in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 The Valley (Film), Kurzfilm von Peter Jackson

Siehe auch:
 Valley (Begriffsklärung)